Reule steht für:

 eine Traufgasse

Reule ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Reule (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Hans Reule (1642–1693), deutscher Zimmermeister und Architekt
 Heinrich Reule (1607–1678), deutscher Zimmermeister
 Maximilian Reule (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Reul
 Royle